El Partido Social Revolucionario va ésser un partit polític fundat a Madrid al juny del 1931, arran d'una escissió del Partit Republicà Radical Socialista Espanyol que liderà José Antonio Balbontín Gutiérrez.

Encara que en les eleccions al Parlament de Catalunya de 1932 es presentà una candidatura d'Aliança d'Extremes Esquerres amb el Partido Social Revolucionario, Balbontín se'n desentengué i no consta que tingués cap organització a Catalunya. Al febrer del 1933 s'incorporà al PCE.

Referències 

Partits polítics d'extrema esquerra d'Espanya